Ексон (частина ДНК)
 Ексон Вальдез (Exxon Valdez) — танкер.
 Ексон — нафтова корпорація США